Paus Pius X (1835-1914), een paus in de periode 1903-1914

Priesterbroederschap 
 Priesterbroederschap Sint Pius X, een vereniging van priesters en bisschoppen

Kerkgebouw 
 Pius X-kerk (Eindhoven), een kerk in Eindhoven, Noord-Brabant
 Pius X-kerk (Echt), een kerk in Echt, Limburg
 Pius X-kerk (Heerlen), een kerk in Heerlen, Limburg
 Pius X-kerk (Schinveld), een voormalige kerk in Schinveld, Limburg
 Pius X-kerk (Vorst), een kerk in Vorst, België
 Basiliek van Sint-Pius X (Lourdes), een kerk in Lourdes, Frankrijk

Onderwijsinstelling 
 Pius X College (Bladel), een middelbare school in Bladel, Noord-Brabant
 Pius X College (Almelo), een middelbare school in Almelo, Overijssel
 Pius X College (Wateringen), een middelbare school in Wateringen, Zuid-Holland
 IKC Pius X, een basisschool in Bemmel, Gelderland
 Basischool Pius X (Haaksbergen), een basisschool in Haaksbergen, Overijssel
 Basischool Pius X (Wateringen), een basisschool in Wateringen, Zuid-Holland

Wijk 
 Pius X (Kortrijk), een wijk in de Belgische stad Kortwijk

Zie ook 
 Paus Pius XI (1857-1939), een paus in de periode 1922-1939
 Paus Pius XII (1876-1958), een paus in de periode 1939-1958